Donisthorpe steht für:

 Donisthorpe (Leicestershire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Leicestershire

Donisthorpe ist der Familienname folgender Personen:

 Wordsworth Donisthorpe (1847–1914), englischer Rechtsanwalt